Alain Gomis – regista francese
 Alfred Gomis (1993) – calciatore italiano nato in Senegal, di ruolo portiere
 Antoine Gomis – cestista francese
 Bafétimbi Gomis (1985) – calciatore francese, di ruolo attaccante
 Christine Gomis – cestista francese
 Émilie Gomis – cestista francese
 Johanne Gomis – cestista francese
 Joseph Gomis – cestista francese
 Kévin Gomis (1989) – calciatore senegalese nato in Francia, di ruolo difensore
 Louis Gomis (1971) – ex calciatore francese, di ruolo difensore
 Lys Gomis (1989) – calciatore senegalese, di ruolo portiere
 Morgaro Gomis (1985) – calciatore senegalese, di ruolo centrocampista
 Rémi Gomis (1984) – calciatore francese naturalizzato senegalese, di ruolo centrocampista